Фторид скандия — неорганическое соединение класса солей. В воде слабо растворим, растворимость увеличивается при наличии избытка F− , вследствие образования ионов [ScF6]3−.

Методы синтеза 
 Из элементов:

Применение 
Является полупродуктом при добыче металлического скандия из руды по схеме:

Примечания 

Соединения скандия
С
Галогениды металлов